Hamilton County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hamilton County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 85001665
 Hamilton County Courthouse (Tennessee), ID-Nr. 78002596
 Hamilton County Courthouse (Texas), ID-Nr. 80004125